Ki hace referencia a varios artículos:

Mitología e Historia
 Ki (diosa), diosa de la mitología mesopotámica.
 qì,  ki o chi, término que en China (en la medicina tradicional china  (MTC) ) y en Corea y Japón, designa al Principio Energético y Espiritual, a la Esencia Divina que da forma a todo lo material y a todo ser vivo. Es la No-Materia, la Energía, el Espacio, el Espíritu

Botánica
 Ki (en idioma maya), henequén o Agave fourcroydes, planta sagrada de los mayas que vivieron en la península de Yucatán, cuyas hojas con alto contenido de fibra sirven para fabricar productos textiles diversos.
 Ki o Agave sisalana.

Además
 Ki, La Fuerza Universal y Espiritual, en Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball Super き, nombre y concepto tomados directamente de la cultura tradicional de Corea y Japón, con origen en China. 
 Ki (álbum) del músico canadiense Devin Townsend
 KI, fórmula del Yoduro de potasio.